Герб муниципального образования сельское поселение «Нижнебытантайский наслег» Эвено-Бытантайского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён Решением Нижнебытантайского наслежного Совета депутатов № 6-4 от 25 сентября 2009 года .

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 6633.

Описание герба 
«В лазоревом поле золотой летящий вправо орёл, сопровождаемый возникающей снизу зелёной, тонко окаймлённой серебром горой о трёх островерхих вершинах, обременённой тремя летящими вверх и видимыми со спины серебряными лебедями с червлёными клювами (один и два)».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Ссылки 
 Гербы 29 муниципальных образований Якутии вошли в Государственный геральдический регистр РФ

Гербы Якутии
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением лебедя
Гербы с изображением гор